Râul Cucuieți se poate referi la:

 Râul Cucuieți, Tazlău
 Râul Cucuieți, Trotuș

Vezi și 
 Cucuieți (dezambiguizare)

 Râul Cuca (dezambiguizare)

 Râul Cucuiș
 Râul Cucuj
 Râul Cucureasa
 Râul Cucuteni
 Râul Cucuveanu

 Râul Balta Cucului
 Râul Valea Cucului

Toponime românești